

Cinema e televisione 
Retribution – film del 1913 diretto da George Nichols
Retribution – film del 1913 diretto da Wallace Reid e Willis Robards
Retribution – film del 1913 prodotto dalla Kalem Company
Retribution – film del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Retribution – film del 1913 diretto da Frank Wilson
Retribution – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
Retribution – cortometraggio del 1914 diretto da Ethyle Batley
Retribution – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
Retribution – film del 1915 diretto da Edward LeSaint
Retribution – film del 1928 diretto da Archie Mayo

Musica
 Retribution – album dei Malevolent Creation del 1992
 Retribution – album debut degli Obscura del 2006
 Retribution – album degli Shadows Fall del 2009

Altro 
 Retribution – stable di wrestling
Warhammer 40.000: Dawn of War II Retribution – espansione del videogioco Warhammer 40.000: Dawn of War II